Ел Чиларито има више значења:

 Ел Чиларито (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чиларито (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику